Франческо Мизиано (; , , Калабрия — , ) — итальянский коммунистический и профсоюзный деятель. Член палаты депутатов с 1919 по 1921 год.

Биография 
В 1907 году Мизиано вступил в Итальянскую социалистическую партию. С 1908 по 1914 год был секретарём социалистической федерации и профсоюза железнодорожников в Неаполе.

В 1916 году был призван в армию на фронт Первой мировой войны, однако он отказался участвовать в «империалистической» войне, после чего эмигрировал в Швейцарию. Там он стал редактором газеты итальянских социалистов «Будущее рабочего» ().

В 1918 году временно находился в Советской России, где он вёл пропаганду среди итальянских частей интервенционистского корпуса на Мурманском фронте Гражданской войны. Получил гражданство РСФСР.

Мизиано принял активное участие в восстании спартакистов; отряд интернационалистов (в том числе Сергей Александровский) под его руководством оборонял редакцию газеты «Форвёртс». Был приговорён германскими властями к 10 годам тюрьмы после подавления восстания. В результате парламентских выборов в Италии, прошедших в ноябре 1919 года, Мизиано избран в нижнюю палату парламента и после массовых протестов левых немцев и итальянцев он был освобождён и отправлен на родину.

Вернувшись, участвовал в создании Итальянской коммунистической партии, в дальнейшем стал членом её ЦК. В 1921 году Франческо Мизиано вновь избран в парламент. В этом же году Франческо Мизиано, подвергшийся давлению, был лишён депутатского мандата и приговорён к 10 годам тюрьмы. По решению ЦК коммунистической партии эмигрировал с женой Марией, дочерьми Орнеллой, Каролиной, сыном Гуальтиеро (впоследствии известным советским певцом, исполнителем популярной песни «Два сольди»). Внуки Александр Викторович (Сандро), Виктор Александрович и Франческо Гуалтьерович родились в СССР.

Сначала пребывал в Германии, потом уехал жить в СССР. Участник 3-го конгресса Коминтерна. В 1924 году вступил в РКП(б). Мизиано был членом ИК Профинтерна, затем членом ИК «Межрабпом-Русь» и представителем этой организации в СССР. Активно поддерживал левых и антифашистов за границей.

Умер 26 августа 1936 года в Москве. В 1976 году прах Ф. Мизиано и М. Конти перезахоронен в Риме.

Семья 
Жена — Мария Конти. Дочь Каролина (1913—1994) — советский историк, специалист по Италии.

Примечания

Литература 
 Перони Бортолотти Ф. Мизиано Франческо, жизнь интернационалиста, Рим, 1972.
 Александр Викторович Мизиано, «Дом Мизиано», альманах РАН «Россия и Италия», Москва, 2015

Ссылки 
 

Члены КПСС
Коммунисты Италии
Профсоюзные деятели Италии
Члены Итальянской социалистической партии
Члены Итальянской коммунистической партии
Революционеры Италии
Революционеры Германии
Кинопродюсеры СССР
Редакторы газет
Деятели Профинтерна
Члены Палаты депутатов Италии
Иммигрировавшие в СССР из Италии